

Anni 
 1408 – anno del XV secolo
 1408 a.C. – anno del XV secolo a.C.

Altro 
 1408 – racconto horror di Stephen King
 1408 – film del 2007 diretto da Mikael Håfström